Poesiealbum bezeichnet:

 Poesiealbum (auch Freundschaftsbuch), ein Buch mit weißen Seiten, in das Menschen, mit denen der Lebensweg geteilt wurde, Zitate eintragen
 Poesiealbum (Lyrikreihe), periodisch erscheinende Autorenhefte mit Lyrik
 Poesiealbum neu, zeitgenössische Lyrikanthologie nach dem Vorbild des Poesiealbum (Lyrikreihe)
 Poesiealbum, ein Musik-Album der Band Zentrifugal (Band)